Аисты () — род птиц из отряда голенастых.

Характеристика 
Для аистов характерны длинные обнажённые ноги, покрытые сетчатой кожей; клюв длинный, прямой, конический; передние пальцы соединены между собой широкой плавательной перепонкой, пальцы короткие с розоватыми когтями; на голове и шее местами голая кожа.

В Европе два вида: чёрный (С. nigra) и белый (С. alba); первый покрыт тёмно-коричневыми перьями; второй, за исключением крыльев и плеч, покрыт белыми перьями, клюв и ноги красные. Перелётные, в Среднюю Европу прилетают в феврале и марте. Помимо Европы, встречаются в других местах Восточного полушария. По прилёте поселяются в прежних гнёздах, которые устраивают из сухих сучьев на вершинах деревьев и на крышах; любят местности, обильные водой, в наибольшем количестве встречаются в Голландии, в Исландии и Южной Саксонии. В Англии их вовсе нет. Так как аистов не преследуют, то они очень доверчивы и подходят близко к жилищам.

Пищу аистов составляют рыба, лягушки, ящерицы, змеи, улитки, дождевые черви, полевые мыши, насекомые. Самка откладывает 4-5 яиц белого цвета длиной около 8 см. Голос слабый, звуки производит хлопаньем челюстей; только птенцы, сидя в гнезде, производят писк или звук, похожий на слабое чириканье. Молодого аиста легко сделать ручным. Живут очень долго. Длина белого аиста от конца клюва до кончика хвоста почти 1,3 м; стоя имеет высоту 1 м.

В искусстве 
У античных писателей и в средневековых бестиариях можно встретить упоминание о легенде, что аисты кормят своих родителей, когда те уже не способны сами позаботиться о себе. По этой причине в ренессансной и позднейшей живописи аист символизирует почтительность к родителям. Кроме того, аисты изображаются везущими колесницу бога Меркурия.

Виды

Существующие виды

Примечания

Ссылки 
 
 Отряд Аистообразные — Ciconiiformes на сайте Лазовского государственного природного заповедника

Роды птиц